Huvudartikel: Svenska cupen i fotboll 2021/2022. För damernas gruppspel, se Gruppspelet i Svenska cupen i fotboll för damer 2021/2022

| mål        = 
{{#expr: 
 19 +
 13 +
 12 +
 37 +
 34 +
 14 +
 13 +
 14
}}
| publik     = 
| publiksnitt= 
| flest mål  = 
| föregående = 2020/2021
| följande   = 2022/2023
| övrigt     = Omgång 1–2 Slutspel Final
}}
Gruppspelet i Svenska cupen i fotboll 2021/2022 spelades från den 19 februari till den 5 mars 2022. Gruppspelet består av 32 lag som delats upp i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. Alla lag i varje grupp spelar mot varandra en gång. Gruppvinnarna går vidare till kvartsfinal.

Kvalificerade lag

 AIK
 BK Häcken
 Degerfors IF
 Djurgårdens IF
 Eskilsminne IF
 Falkenbergs FF
 Gais
 GIF Sundsvall
 Halmstads BK
 Hammarby IF
 IF Brommapojkarna
 IF Elfsborg
 IF Sylvia
 IFK Göteborg
 IFK Norrköping
 IFK Värnamo
 IK Brage
 IK Sirius
 Kalmar FF
 Landskrona BoIS
 Malmö FF
 Mjällby AIF
 Norrby IF (ersatte Akropolis IF)
 Skiljebo SK
 Sollentuna FK
 Trelleborgs FF
 Varbergs BoIS
 Ytterhogdals IK
 Ängelholms FF
 Örebro SK
 Örgryte IS
 Östers IF

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Anmärkningslista

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2021/2022